Rapimento alla Casa Bianca (First Daughter) – film per la televisione del 1999 diretto da Armand Mastroianni
Una teenager alla Casa Bianca (First Daughter) – film del 2004 diretto da Forest Whitaker
L'ordine della luce (First Daughter) – romanzo di Eric Van Lustbader del 2008